Iotam – figlio di Gedeone
 Iotam – re di Giuda